Avatar kan være flere ting:

 Avatar – inkarnation af en gud ifølge den hinduistiske mytologi.
 Avatar (computer) – billede som bruges sammen med et nickname/kaldenavn på internettet, i fora og chatrooms, samt i flere computerspil.
 Avatar: Den sidste luftbetvinger – amerikansk tegnefilmsserie fra 2005
 Avatar (film) – amerikansk science fiction-film fra 2009
 Avatar (svensk band) – svensk metalband
 Avatar (film fra 1916) – Italiensk film fra 1916
 Avatar (film fra 2004) – Singeporeansk film fra 2004